Sant Geli (municipi del Gard), municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Sant Geli dau Fesc, municipi al departament de l'Erau (Llenguadoc-Rosselló)
 Abadia de Sant Geli, conjunt monàstic al centre de la població de Sant Geli, al departament de Gard
 Cantó de Sant Geli, cantó francès al departament del Gard (regió del Llenguadoc-Rosselló)